

História 
 Leónidas I de Esparta — rei e general da cidade de Esparta, na Antiga Grécia, morto na Batalha das Termópilas
 Leónidas II de Esparta — rei espartano (entre 254 e 235 a.C.)

Geografia 
 Leonidas (Minnesota) — cidade norte-americana no estado de Minnesota

Outros 
 Leónidas (chuva de meteoros) — chuva de meteoros associada à passagem do cometa Tempel-Tuttle;

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos